Список альбомов №1 в США в 1984 году (#1 1984 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1984 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

Всего 5 альбомов возглавляли чарт США в 1984 году. Майкл Джексон с альбомом Thriller был на №1 22 недели в предыдущем 1983 году и ещё 15 недель в 1984 году, став таким образом, бестселлером года два года подряд (1983-1984) (рекорд в истории США). Кроме того, он лидировал в два захода по 17 недель в каждом: с 26 февраля 1983 по 18 июня 1983 и  с 24 декабря 1983 по 14 апреля 1984 года (и ещё дважды в 1983 году был на вершине по две и одной недели, в сумме всего 37 недель).

Другими популярными дисками были Purple Rain американского певца Принса (с учётом 1985 года он пробыл 24 недели подряд на первом месте), Born in the U.S.A. от Брюса Спрингстина (кроме четырёх недель на вершине его альбом пробыл на втором или третьем местах ещё 24 недели подряд) и Sports рок-группы Huey Lewis and the News.

Список 1984 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1984 года по версии Billboard
 Список лучших альбомов США 1984 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1984 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1984 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1984 года